HMS Hardy — военные корабли Королевских ВМС Великобритании, в большинстве названные в честь вице-адмирала и Первого морского лорда Сэра Томаса Харди (1769—1839), капитана HMS Victory в ходе Трафальгарской битвы. Всего было 10 кораблей:

 HMS Hardy (1797) — 12-пушечная канонерская лодка. Спущена на воду в 1797 году, продана в 1802 году.
 HMS Hardy (1804) — 12-пушечный вооруженный бриг; спущен на воду в 1804 году. Транспорт снабжения с 1818 года и госпитальное судно с 1821 года. Продан в 1835 году.
 HMS Hardy (1855) — бомбардирский корабль; спущен на воду в 1855 году. Переименован в MV 12 (в конце 1855) и продан в 1858 году.
 HMS Hardy (1856) — канонерка типа ««Альбакор»» спущена на воду в 1856 году. Продана в 1869 году.
 HMS Hardy (1895) — эскадренный миноносец типа «Харди» (позднее получил обозначение тип А); спущен на воду в 1895 году. Продан в 1911 году.
 HMS Hardy (1912) — эскадренный миноносец типа «Акаста»; спущен на воду в 1912 году. Продан на слом в 1921 году.
 HMS Hardy (1936) — лидер эскадренных миноносцев типа «H»; спущен на воду в 1936 году. Потоплен в Нарвике в 1940 году.
 HMS Hardy (R08) — эскадренный миноносец типа «V»; спущен на воду в 1943 году. Повреждён немецкой подводной лодкой U-278 в 1944 и затоплен эсминцем HMS Venus
 HMS Hardy (F54) — противолодочный фрегат типа «Блэквуд»; спущен на воду в 1953 году. Потоплен как мишень в 1983 году.

См. также 
 Харди